Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Noventi Open 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 15. und 16. Juni 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Halle (Westf.)